Крис Хаггард (; родился 28 апреля 1971 года в Претории, ЮАР) — южноафриканский профессиональный теннисист; победитель шести турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 
Специализируется на играх в парном разряде. В одиночном разряде лучшим достижением в карьере был выход во второй раунд турнира ATP в Лондоне. Первые титулы в парном разряде выиграл в 1997 году на турнирах ссерии «челленджер». В паре со шведом Петером Нюборгом в 1999 выигрывает турнир в Кицбюэле. В 2000 году вместе с Мариусом Барнардом дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Затем в 2001 до четвертьфинала на Уимблдонском турнире совместно с Томом Ванхудтом. В 2002 году выигрывает свой второй титу ATP в Амерсфорте вместе с Джеффом Кутзе. С ним же он побеждает и на турнире в Токио, а в 2003 в Аделаиде. Также в 2003 году они смогли выйти в полуфинал Австралийского чемпионата. В августе 2004 года в паре с Робби Кёнигом он выиграл турнир Вашингтоне. В 2006 в паре с Иво Карловичем выигрывает в Мемфисе.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (9)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (18)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (43)

Победы (23)

Поражения (20)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты ЮАР
Выпускники Обернского университета в Монтгомери